Михаи́л Мала́хов:
 Малахов, Михаил Андреевич (1923—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Малахов, Михаил Георгиевич (род. 1953) — Герой Российской Федерации.
 Малахов, Михаил Павлович (1781—1842) — уральский архитектор.
 Малахов, Михаил Федорович  (род. 1946) — Председатель Верховного суда Казахстана.